Ali Sarı – taekwondoka turco
 Veysel Sarı – calciatore turco
 Yunus Sarı – taekwondoka turco
 Yusuf Sarı – calciatore turco